Lonely street (Belew, Sowder en Stevenson) (1959 en verder) lied met uitvoeringen van Andy Williams, Jack Jersey en vele anderen
 Lonely Street (album van Kitty Wells) (1958), album van Kitty Wells
 Lonely Street (album van Andy Williams) (1959), album van Andy Williams
 Lonely Street (roman), een roman van Steve Brewer
 Lonely Street (2008), een film uit 2008 onder regie van Peter Ettinger, gebaseerd op bovenstaande roman van Steve Brewer